Ogbeta ist der Familienname folgender Personen:

Nathanael Ogbeta (* 2001), englischer Fußballspieler
Naomi Ogbeta (* 1998), englische Dreispringerin